Osoby o tym nazwisku:
 Antoni Drozda – polska nauczyciel i entomolog
 Joanna Drozda – polska aktorka 
 Petr Drozda – czechosłowacki zapaśnik
 Tadeusz Drozda – polski satyryk, komik, aktor i konferansjer
 Teresa Drozda – polska dziennikarka radiowa